Спирюхов — русская фамилия.

 Известные носители
 Спирюхов, Константин Семёнович (1926—2007) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Спирюхова